Cantone ist der Name folgender Orte:

 ein Weiler in der Gemeinde Poschiavo, Kanton Graubünden
 ein Ortsteil von Parrano in der Provinz Terni, Italien

Cantone ist der Familienname folgender Personen:
 Giovan Battista Buzzi-Cantone (1825–1898), Schweizer Pädagoge und Herausgeber 
 Luigi Cantone (1917–1997), italienischer Fechter
 Mario Cantone (* 1959), US-amerikanischer Komiker
 Raffaele Cantone (* 1963), italienischer Jurist